Стро́кач — українське прізвище.

Відомі носії 
 Строкач Микола Сергійович — український музикант (фаготист), педагог.
 Строкач Тимофій Амвросійович — радянський комуністичний і державний діяч.